Szczebel – góra w Beskidzie Wyspowym
 Szczebel – skała na Wyżynie Częstohowskiej
 Szczebel – wzgórze na Wyżynie Częstohowskiej